Dick N. Lucas (1920-1997) animateur américain ayant travaillé pour les studios Disney
 Dick Lucas (chanteur) un chanteur du groupe Subhumans
 Dick Lucas (pasteur) (1925-) pasteur et évangéliste anglais